Abdoulaye Sarr ist der Name folgender Personen:

* Abdoulaye Sarr (Leichtathlet) (* 1947), senegalesischer Leichtathlet 
 Abdoulaye Sarr (Fußballspieler) (* 1951), senegalesischer Fußballspieler und -trainer